Riden ist der 

 deutsche Name der Schweizer Gemeinde Riddes im Kanton Wallis

 Familienname von Konrad von Riden († 1550), Lübecker Ratsherr